Joan Estruch i Gibert, sociòleg català.
 Joan Estruch Tobella, escriptor català.
 Guitarres Juan Estruch, marca de guitarres i altres instruments musicals.